Blood Fire Death е четвърти студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Албумът е в предимно блек метъл стил, но има и първи елементи на викинг метъл.

Предистория и запис 
Текстовете на „The Golden Walls of Heaven“ и „Dies Irae“ са акростихове – първите букви на всеки ред образуват думата „SATAN“ (повторена осем пъти) и „CHRIST THE BASTARD SON OF HEAVEN“. Текста на „For All Those Who Died“ е взет от поема на Ерика Йонг. Обложката е картина на Петер Арбо от 1872 г.

Състав 
 Куортън – вокали и китара
 Ворнт – барабани
 Котаар – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1988 година
Метъл албуми